Чемпионат Белоруссии по волейболу среди женщин — ежегодное соревнование женских волейбольных команд Белоруссии. Проводится с 1992 года.

До 2007 соревнования проводились среди команд высшей и первой лиг. В 2007 структура чемпионата была изменена и в высшей лиге были образованы дивизионы «А» и «Б».

Формула соревнований 
Чемпионат 2021/22 проводился в два этапа — предварительный и плей-офф. На предварительном 5 команд дивизиона «А» высшей лиги провели 3-круговой турнир. 2—5-е команды вышли в четвертьфинал плей-офф и, разбившись на пары, определили двух полуфиналистов, к которым присоединились победитель предварительной стадии и «Минчанка», принимавшая участие в чемпионате России 2021/212. Победители полуфинальных серий определили финалистов, разыгравших первенство. Серии матчей плей-офф проводились до трёх побед одного из соперников

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, 3:2 — 2 очка, за поражение со счётом 2:3 — 1 очко, 0:3 и 1:3 — 0 очков.

В дивизионе «А» высшей лиги чемпионата 2021/22 участвовали 6 команд: «Минчанка» (Минск), «Жемчужина Полесья» (Мозырь), «Прибужье» (Брест), «Коммунальник-МГУ» (Могилёв), «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно), «Минчанка»-2 (Минск). В финале «Минчанка» выиграла у «Прибужья» 3-0 (3:0, 3:0, 3:0). 3-е место заняла «Жемчужина Полесья».

Призёры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по волейболу среди мужчин
 Кубок Белоруссии по волейболу среди женщин

Ссылки 
 Официальный сайт БФВ
 Призёры чемпионатов Белоруссии

Чемпионаты Белоруссии по волейболу